Massa FM Taquaritinga é uma emissora de rádio brasileira concessionada e sediada em Taquaritinga e opera na frequência 89.3 FM e é afiliada à Massa FM. A emissora conta com um amplo alcance de sinal no Centro Paulista, ou seja, a sua cobertura regional é devido a sua Classe de operação A1, o que proporciona uma alta Potência irradiada para os 89.3 MHz. Todavia cobrindo praças importantes com certa facilidade como Araraquara, Matão, Jaboticabal, Bebedouro, Monte Alto, Catanduva, Sertãozinho além de São Carlos, Ribeirão Preto, Barretos e São José do Rio Preto, essas últimas cidades com mais dificuldade de sintonizá-la. 

Depois de vários projetos e o arrendamento á Rede Salvação que durou até 2017, em março de 2018, começou ser afiliada da Mix FM, passando á chamar Mix FM Centro Paulista. O único programa local que era transmitido é o Jornal da Manhã, que ia de segunda á sexta das 7h ás 9h. A parceria durou até dezembro de 2019, quando no mesmo mês foi anunciada a afiliação á Massa FM, a estreia é prevista para dia 15 de janeiro de 2020. 

Estações de rádio fundadas em 2018
Estações de rádio do estado de São Paulo
Taquaritinga